Benoît Picart (1663-1720),théologien et historien français ;
 Bernard Picart (1673-1733), graveur et dessinateur français ;
 Étienne Picart (1632-1721), graveur aquafortiste français ;
 Eugène Picart de Gaville (1806-18..), auteur dramatique français ;
 Hervé Picart (né en 195?), écrivain français ;
 Jean-Jacques Picart, attaché de presse et conseiller en marketing français ;
 Jean-Michel Picart (c. 1600-1682), un peintre franco-flamand ;
 Luc Picart (1867-1956), mathématicien et astronome français.

Voir aussi 
  
 Charles Picart Le Doux (1881-1959), peintre, graveur et écrivain français
 Jean Picart Le Doux (1902-1982), peintre français
 Picart de Saint-Léger, une famille aristocratique française